Альбедо:

 Альбедо — характеристика отражательной (рассеивающей) способности поверхности.
 Альбедо — алхимическая стадия Великого делания, следующая после нигредо.
 Альбедо цитрусовых — беловатый рыхлый слой околоплодника.
 Альбедо нейтронов — вероятность отражения нейтронов в результате их многократного рассеяния в среде.
 Альбедо — персонаж ранобэ, манга и аниме Overlord.
 Альбедо — персонаж Genshin Impact, также известный в игре как «принц ме́ла».

См. также 
 Альбедо водной поверхности